Pedro Cardoso (wielrenner)
Pedro Cardoso (arachnoloog)